Рууд () — норвежская фамилия.

Известные носители:
 Рууд, Асбьёрн (1919—1989) — норвежский прыгун с трамплина, чемпион мира.
 Рууд, Биргер (1911—1998) — норвежский прыгун с трамплина, чемпион мира и Олимпийских игр.
 Рууд, Бирк (род. 2000) — норвежский лыжник фристайла, Олимпийский чемпион. 
 Рууд, Джозеф (род. 1981, более известен под именем Эрик Роуэн) — американский профессиональный рестлер.
 Рууд, Зигмунд (1907—1994) — норвежский прыгун с трамплина, чемпион мира.
 Рууд, Кристиан (род. 1972) — норвежский теннисист.
 Рууд, Каспер (род. 1998) — норвежский теннисист, сын Кристиана Рууда.
 Рууд, Линда (1932—2010) — эстонская поэтесса, писатель, переводчик.